Messi peut désigner :

Patronyme 

Lionel Messi (né en 1987), footballeur international argentin ;
Stéphane Messi (né en 1972), pongiste handisport français.

Autres sujets 
 Messi (né en 2015), puma domestiqué appartenant à un couple russe.
 Messi, film documentaire sur Lionel Messi.
 Messi Martin (1946-2005), chanteur et guitariste camerounais.